Zoom (o zum), en esta enciclopedia, puede referirse a:

Objeto 

 El zum, objetivo o dispositivo fotográfico de distancia focal variable.
 El aumento óptico, en física.

Informática 

 La interfaz de enfoque del usuario, entorno gráfico en el que los usuarios pueden ajustar el tamaño del área de visión.
 El zoom digital, método para disminuir el ángulo de visión de una imagen fotográfica o de video.
 Zoom (software), programa para videoconferencias web.
 Zoom Video Communications, empresa estadounidense de tecnología que desarrolla el programa Zoom.

Música

Artistas 

 Billy Zoom (n. 1948), guitarrista.

Álbumes 

 Zoom (álbum de The Knack) (1998).
 Zoom (álbum de Electric Light Orchestra) (2001).
 Zoom (álbum de Noah23) (2011).

Canciones 

 «Zoom» (canción de Fat Larry's Band) (1982).
 «Zoom» (canción de Soda Stereo) (1995).
 «Zoom» (canción de Dr. Dre) (1998).
 «Zoom» (canción de Lil Boosie) (2006).

Entretenimiento 

 Zoom (cómic), supervillano de DC Comics.
 Zoom (miniserie), miniserie chilena de 2003.
 Zoom (película), película de 2006.
 Zoom TV, canal de televisión colombiano.